Boyo steht für:

 Boyo (Kamerun), ein Bezirk in Kamerun

Boyo ist der Künstlername von:

 Billy Boyo (eigentlich Billy Theophilus Rowe; 1969–2000), jamaikanischer Sänger

Siehe auch:
 Boio